Bastia (aus dem italienischen bastiglia, deutsch: Zitadelle, Festung) wird für folgende Orte verwendet:

 Bastia auf Korsika, Frankreich
 davon abgeleitet das Arrondissement Bastia auf Korsika und sechs Kantone, in die sich die Stadt aufteilt
 Bastia Mondovì in der Provinz Cuneo (Piemont), Italien
 Bastia Umbra in der Provinz Perugia (Umbrien), Italien
 Bastia (Venetien), Ortsteil der Gemeinde Rovolon, Provinz Padua, Italien

Bastia ist der Familienname folgender Personen:
 Eddit Bastia (* 1986), madagassischer Fußballtorhüter
 Jean Bastia (1919–2005), französischer Filmregisseur